Kampfbahn může znamenat součást současného nebo dřívějšího označení několika stadionů v Německu:

 Glückauf-Kampfbahn – v Gelsenkirchenu
 Adolf-Jäger-Kampfbahn – v Hamburku
 Kampfbahn Schwansbell –  v Lünenu
 Bremer Kampfbahn (Weserstadion) – v Brémách
 Grotenburg-Kampfbahn (Grotenburg-Stadion) – v Krefeldu
 Rühl-Kampfbahn (Stadion Miejski w Szczecinie) – ve Štětíně (tehdy v Německu)
 Hans-Peltzer-Kampfbahn – atletický ve Štětíně (tehdy v Německu)
 Adolf-Hitler-Kampfbahn resp. Century Stadium/Kampfbahn (Mercedes-Benz Arena) – ve Stuttgartu
 Alfred-Rosch-Kampfbahn – v Lipsku
 Ilgen-Kampfbahn (Stadion Dresden) – v Drážďanech